Pape kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Pape
 Georg Carl Pape

Robotskapade auktorsförkortningar